Ernemont peut faire référence à :
 Ernemont-la-Villette, commune française de la Seine-Maritime ;
 Ernemont-Boutavent, commune française de l'Oise ;
 Ernemont-sur-Buchy, commune française de la Seine-Maritime.